Clodoveo Carlos Víctor, príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst (Rotenburg an der Fulda, 31 de marzo de 1819-Ragaz, 6 de julio de 1901), fue un noble y estadista alemán que ostentó el cargo de canciller del Imperio alemán desde el 29 de octubre de 1894 hasta el 17 de octubre de 1900.

Primeros años de vida 

Clodoveo nació en Rotenburg an der Fulda, en Hesse, y fue miembro de la principesca Casa de Hohenlohe. Su padre, el príncipe Franz Joseph (1787-1841), era católico; su madre, la princesa Konstanze de Hohenlohe-Langenburg, luterana. De acuerdo con el compromiso habitual en ese momento, Chlodwig y sus hermanos se criaron en la religión de su padre, mientras que sus hermanas siguieron la de su madre.

Matrimonio e hijos 
Clodoveo contrajo matrimonio el 16 de febrero de 1847 en Rödelheim. Se casó con la princesa María de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, hija de Luis Adolfo Federico, segundo príncipe de Sayn-Wittgenstein-Sayn (hijo del mariscal de campo ruso Luis Adolfo Pedro, primer príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg) y su primera esposa, la princesa Caroline (Stephanie) Radziwill. María era la heredera de vastas propiedades en la Rusia imperial. Esto llevó a dos visitas prolongadas a Verkiai, Lituania, de 1851 a 1853 y nuevamente en 1860 en relación con la gestión de estas propiedades.

Hijos:
 Elisabeth (30 de noviembre de 1847). 
 Estefania (6 de julio de 1851), se casó con Arturo, IV conde de Schönborn-Wiesentheid, jefe de una familia mediatizada.
 Philipp Ernst (5 de junio de 1853), se casó con Chariclée, princesa Ypsilanti Henriette Gindra, Frau von Hellberg. 
 Albrecht (14 de octubre de 1857). 
 Alexander (6 de agosto de 1862), se casó con Emanuela Gallone di Tricase Moliterno. 
 Moritz, (6 de agosto de 1862), se casó con la condesa Rosa de Salm-Reifferscheidt-Krautheim-Dyck.

Vida pública

Carrera temprana  
Como hijo menor de una rama cadete de su casa, Clodoveo tenía que seguir una profesión. Durante un tiempo pensó en obtener un puesto en el ejército británico gracias a la influencia de su tía, la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg, media hermana de la reina Victoria. En cambio, sin embargo, decidió ingresar al servicio diplomático prusiano.

El rey Federico Guillermo IV rechazó la solicitud de Clodoveo de que se le excusaran los pasos preliminares, que implicaban varios años de trabajo en puestos subordinados en la administración pública prusiana. Como auscultador en los tribunales de Koblenz, adquirió el gusto por la jurisprudencia. Se convirtió en referente en septiembre de 1843 y, tras algunos meses de viaje por Francia, Suiza e Italia, fue a Potsdam como funcionario el 13 de mayo de 1844.

Estos primeros años fueron invaluables, no solo porque le dieron experiencia en asuntos prácticos, sino porque le permitieron comprender las fortalezas y debilidades del sistema prusiano. El resultado inmediato fue confirmar su liberalismo. El principio prusiano de propagar la iluminación con un palo no le atraía; reconoció la confusión y la falta de ideas claras en los círculos más altos, la tendencia a hacer del acuerdo con las opiniones del gobierno la prueba de la lealtad al Estado; y anotó en su diario (el 25 de junio de 1844) cuatro años antes de la revolución de 1848, "una causa leve y tendremos un levantamiento". "La prensa libre", señala en otra ocasión, "es una necesidad, el progreso es la condición de la existencia de un Estado". Si fue un ardiente defensor de la unidad alemana.

Canciller de Alemania 
Gobernó bajo la vigilancia del emperador Guillermo II, quien no le otorgó excesiva confianza ni libertad política.

En sus años de gobierno se centró en luchar contra la oposición liberal y en colocar a Alemania en el panorama militar mundial, objetivo que logró creando una potentísima flota ante el desagrado de la hasta entonces gran potencia naval, Inglaterra. Esta política de engrandecimiento del Estado contribuyó indirectamente a empeorar los ánimos europeos y a crear una predisposición a la Gran Guerra. A esta época de supuesta tranquilidad y debido al rearmamiento de todas las potencias se le denominó la Paz armada.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Clodoveo de Hohenlohe Scillingsfurst
Hohenlohe-Schillingsfürst
Políticos del Imperio alemán
Primeros ministros de Prusia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Fallecidos en el cantón de San Galo
Políticos de Alemania del siglo XIX